Amos může znamenat:
 Amos – křestní jméno
 Amos (odrůda révy vinné)
 Amos – operační systém
 Amos (satelit)
 AMOS (minomet) – švédsko-finský dvouhlavňový minomet (Advanced MOrtar System)